Okręty US Navy o nazwie USS  "Toledo", pochodzącej od miasta Toledo:
Pierwszy "Toledo" (CA-133) był krążownikiem typu Baltimore, który walczył w czasie wojny koreańskiej
Drugi "Toledo" (SSN-769) jest okrętem podwodnym typu Los Angeles, który wszedł do służby w 1995 i nadal w niej pozostaje  (stan na 2007 rok).
Toledo